Q-Serie bzw. Q Series steht für:
 Berkeley Q-Serie, Mini-Sportwagen-Prototyp
 Bombardier Q Series, Flugzeug-Baureihe, siehe De Havilland DHC-8

Siehe auch:
 Baureihe Q (Begriffsklärung)
 Klasse Q (Begriffsklärung)
 Plymouth Modell Q, Automodell
 Renault Type Q, Automodell

Abkürzung